Badnjevac (okręg toplicki)
 Badnjevac (okręg szumadijski)